Landor Associates, een Amerikaans bedrijf
 Landor (rivier), een rivier in West-Australië